Josep Corbella (periodista), (Barcelona, 1966) periodista
 Josep Corbella i Sunyer, Membre destacat de la CNT i alcalde de Manresa.